Turniej piłki wodnej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 w Paryżu rozgrywane było w dniach od 13 do 20 lipca 1924 r. W turnieju uczestniczyło 13 państw.

Wyniki

Turniej o złoty medal

Turniej o srebrny medal

Turniej o brązowy medal

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia